Grund Breidenbach bezeichnet einen
 historischen Amtsbezirk im Amt Blankenstein#Grund Breidenbach
 Naturraum, der sich über das Gladenbacher Bergland und den Westerwald erstreckt, siehe: Breidenbacher Grund